Сантбек, Даниель — голландский математик и астроном.
 Сантбек — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.